Skamper ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Skamper (1898–1964), deutscher Schwimmer und Sportjournalist
 Karl-Bernd Skamper (* 1936), deutscher Sportjournalist